Sezon 1956/57 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Olympique Alès
 AS Béziers
 Lille OSC

Najlepsi strzelcy 

1956 w piłce nożnej
1956 we Francji
1957 w piłce nożnej
1957 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji